Invasões francesas no Brasil — que compreendem diversos episódios, desde o início da colonização portuguesa nos séculos XVI e XIX
 Guerra Peninsular — no contexto das Guerras Napoleônicas, compreendendo os episódios das invasões francesas de Portugal, a partir de 1807

Desambiguações de guerras e batalhas